La Copa de Brasil 1999 fue la décima primera edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales.

El campeón del torneo fue el Juventude de la ciudad de Caxias do Sul, después de haber ganado 2-1 al Botafogo. Los máximos goleadores de la copa de Brasil 1999 fueron Romário y Dejan Petković con 7 goles.

En el torneo se jugaron 116 partidos y se marcaron 370 goles.

Partido preliminar 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Juventude1.º título

Goleadores

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Notas y referencias

Bibliografía 
 Enciclopédia do Futebol Brasileiro, Volume 2 - Lance, Río de Janeiro: Aretê Editorial S/A, 2001.

Bibliografía adicional

Enlaces externos 

 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1999
Fútbol en 1999
Brasil en 1999